

Persone 
 Pierre Du Bois (1430-1480) – storico italiano
 Emil Du Bois-Reymond (1818-1896) – fisiologo tedesco
 Paul Du Bois-Reymond (1831-1889) – matematico tedesco
 Paul Du Bois o Paul Dubois (1859-1938) – scultore e medaglista belga
 William Edward Burghardt Du Bois (1868-1963) – attivista, storico, saggista e poeta statunitense naturalizzato ghanese
 François Du Bois (1970 circa) – musicista e saggista francese

Geografia

Stati Uniti d'America 
 Du Bois – villaggio nella contea di Washington (Illinois)
 Du Bois – comune nella contea di Pawnee (Nebraska)

Pagine correlate 
Dubois